Мийо́ — фамилия и топоним во Франции:

Фамилия 
 Мийо, Алиса (Milliat, 1884—1957) — французская спортсменка, добившаяся права для женщин участвовать в Олимпийских играх в атлетических видах спорта.
 Мийо, Дариюс (, 1892—1974) — французский композитор, один из участников «Шестёрки».
 Мийо, Жан-Батист (, 1766—1833) — граф, французский кавалерийский генерал Наполеоновской армии.
 Мийо, Клод Франсуа Ксавье (1726—1785) — французский церковный деятель, историк, член Французской академии.
 Мийо, Кристиан (, 1928—2017) — французский ресторанный критик и писатель.
 Мийо, Энзо (, род. 2002) — французский футболист.
 Мийо, Эрик (, род. 1968) — французский фигурист.

Топоним 
()
 Мийо — город и коммуна в департаменте Аверон, Франция.
 Мийо — округ в департаменте Аверон, Франция.
 Виадук Мийо — вантовый дорожный мост вблизи города Мийо.

()
 Мийо — город и коммуна в департаменте Гар, Франция.